Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 13-án rendezték a Ringebuban. Az aranyérmet az amerikai Tommy Moe nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1994. évi téli olimpiai játékokon